Kanefer est un prénom masculin égyptien. Son équivalent féminin est Kaneferet.

Ce nom a été porté par plusieurs dignitaires de l'Égypte antique :
Kanefer qui occupa la fonction de vizir lors du règne de son frère Khéops ;
Kanefer qui occupa la fonction de grand prêtre de Ptah pendant le règne de Sahourê.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité